El Castillo – świątynia Kukulkana w Chichén Itzá
 El Castillo – miasto w Kolumbii
 El Castillo – miasto w Nikaragui
 El Castillo – jaskinia z paleolitycznym stanowiskiem archeologicznym w hiszpańskiej Kantabrii
 El Castillo – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas